Isnard est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Isnard est un prénom masculin.

 Joseph Isnard Louis Desjardins (1814-1894), un graveur français

Les Isnard sont fêtés le 19 mars.

Patronyme 
 Isnard, sculpteur sur bois français du 
 Isnardus, ou Isnard, évêque de Nîmes de 858 à 860.
 Achille-Nicolas Isnard (1748-1803), economiste français.
 Armand Isnard (1939-), documentariste et biographe français.
 Augustine Louise Isnard, une peintre du  dont porcelaine
 Francis Isnard (1945-2010), ancien footballeur professionnel français.
 Geffroi Isnard (mort en 1348), évêque de Riez.
 Hildebert Isnard (1904-1983), géographe français.
 Jean-Esprit Isnard (1707-1781), dominicain et facteur d'orgue dans le sud de la France.
 Jean Roch Isnard (1845-1890), peintre français
 Laurent Isnard (1962-), militaire français
 Maximin Isnard (1755-1825), homme politique français au cours de la Révolution française, l'un des chefs de la Gironde.
 Pierre Isnard, dit aussi Pierre  Isnard ou Peire Isnard, mort en 1190, chanoine d’Arles, évêque de Toulon.
 Pierre Isnard, architecte français du .
 Roch Isnard (1960-1987), chanteur du groupe de rock français Rancœur.
 Vivien Isnard (1946-), un peintre et sculpteur français

Des Isnard 
 Alexandre des Isnards (né en 1973), auteur français
 Charles des Isnards (1876-1904), militaire français
 Louis des Isnards (1805-1888), un peintre français
 Nathalie des Isnards, entrepreneuse, créatrice de la startup madamePee.

Toponyme 
 Paul Isnard est un lieu-dit localisé en Guyane sur la commune de Saint-Laurent du Maroni. Placer aurifère historique, il est proche de la zone du projet de la compagnie minière "Montagne d'or".
Isnard est un quartier de La Seyne-sur-Mer, on retrouve par ailleurs régulièrement ce nom dans des propriétés où lieux-dits d'origine agricole en Provence .

Saints chrétiens

Voir aussi 
 Pierre-Michel d'Ixnard (1723-1795), architecte français

Références

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme